Lista obsady serii Downton Abbey – lista aktorów występujących w brytyjskim serialu telewizyjnym Downton Abbey (2010–2015) oraz stanowiących jego kontynuacje filmach Downton Abbey (2019) i Downton Abbey: Nowa epoka (2022). Serial Downton Abbey został stworzony przez Juliana Fellowesa dla stacji telewizyjnej ITV. Producentem serii jest wytwórnia Carnival Films. Serial i filmy przedstawiają życie mieszkańców posiadłości ziemskiej Downton Abbey: arystokratycznej rodziny Crawley i jej służby.

Tabela przedstawia informacje o każdym z sześciu sezonów serialu i obu filmach. Aktorzy zostali ułożeni w kolejności sezonu lub serialu, w którym wystąpili po raz pierwszy. Każda rola jest zaklasyfikowana ze względu na typ (główna, drugoplanowa lub gościnna).

Obsada 
 Legenda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Obsada serialu Downton Abbey w bazie IMDb 
 Obsada filmu Downton Abbey w bazie IMDb 
 Obsada filmu Downton Abbey: Nowa epoka w bazie IMDb 

Downton Abbey
Downton Abbey